Наталья Пучкова:
 Пучкова, Наталья Григорьевна (род. 1954) — советская волейболистка.
 Пучкова, Наталья Михайловна (род. 1987) — российская легкоатлетка, специализируется в марафоне.